Tres buques de la Armada de los Estados Unidos han sido nombrado USS Antietam, en memoria de la batalla de Antietam.

 El  fue una balandra botada en 1864.

 El  fue un portaaviones asignado a finales de la Segunda Guerra Mundial y dado de baja en 1963.

 El  es un crucero de misiles guiados asignado en 1987 y actualmente en servicio activo.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos